Заречное (), село, Малоорчиковский сельский совет, Зачепиловский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322282003. Население по переписи 2001 года составляет 212 (100/112 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Заречное находится в месте впадения реки Орчик (правый берег) в реку Орель (правый берег), выше по течению реки Орчик примыкает к селу Орчик, на противоположном берегу реки — село Малый Орчик.

История 
 1750 — дата основания.

В 1946 г. Указом ПВС УССР хутор Жабокряковка переименован в Заречный.

Экономика 
 Молочно-товарная и птице-товарная фермы.

Объекты социальной сферы 
 Спортивная площадка.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Зачепиловского района